Brodin är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anders Brodin (född 1961), rocksångare och försäljare
 Arne Brodin (1912–1997), konstnär
 Camilla Brodin (född 1979), politiker, kristdemokrat
 Claude Brodin (1934–2014), fransk fäktare
 Daniel Brodin (född 1990), ishockeyspelare
 Elin Brodin (född 1963), norsk författare och översättare
 Emilia Brodin (född 1990), fotbollsspelare
 Erik Brodin (1872–1931), skeppsredare och skeppsbyggare
 Ewa Brodin  (född 1954), konstnär
 Gert Brodin (född 1963), fysiker, professor
 Gunnar Brodin (1931–2009), ingenjör, professor, riksmarskalk
 Gösta Brodin (1908–1979), seglare
 Hans Brodin  (1862–1925), jurist
 Helena Brodin (född 1936), skådespelare
 Henrik Brodin (född 1964), trumslagare och affärsman
 Jonas Brodin  (född 1993), ishockeyspelare
 Katarina Brodin (1934–2022), diplomat
 Knut Brodin (1898–1986), kompositör, visforskare,  musiker
 Lennart Brodin (född 1938), officer i flygvapnet
 Linus Brodin (1889–1963), hembygsforskare och författare
 Olof August Brodin (1840–1911), skeppsredare och politiker, liberal
 Oswald Brodin (1914–1987), musiker
 Åke Brodin (1902–1993), operasångare och skådespelare

Svenska efternamn